Matanza - município espanhol
Matanza (banda) - grupo brasileiro de rock
La Matanza (distrito) - no Peru

Desambiguações de topônimos
Desambiguação